Ilja Michailowitsch Oschanin (; geboren am  in Jaroslawl; gestorben am 5. September 1982 in Moskau) war ein russischer und sowjetischer Sprachwissenschaftler und Sinologe.

Biografie 
Oschanin schloss 1924 ein Studium am Institut für Orientalistik in Moskau ab. Von 1924 bis 1926 arbeitete er als Übersetzer und Dolmetscher in China. In den 1930er bis 1950er Jahren unterrichtete er an Hochschulen in Moskau. Seit 1945 war er dort am Institut für Orientalistik tätig, ab 1956 als Leiter der Abteilung für orientalische Wörterbücher.

Bedeutung 
Oschanin befasste sich vor allem mit Lexikografie, er ist der Autor zweier bedeutender chinesisch-russischer Wörterbücher.

Unter der Leitung von Oschanin entstand im Laufe vieler Jahre das Große chinesisch-russische Wörterbuch (Большой китайско-русский словарь, 1983–1984) in vier Bänden, das damals mit rund 250.000 Einträgen bis zum Erscheinen des Grand Ricci im Jahr 2001 das größte zweisprachige chinesische Wörterbuch der Welt war.

Oschanin verfasste aber auch Arbeiten zur chinesischen Grammatik sowie Lehrbücher der chinesischen Sprache.

Werke (Auswahl) 
 Культура и письменность Востока. «Новая эра китайской письменности» 1931, № 9.
 Учебник китайского разговорного языка «Байхуа». Moskau/Leningrad: «Искра революции», 1935.
 Учебник китайского языка для первого года обучения. Часть 1. Moskau: «Воениздат», 1944. 168 Seiten.
 О понятийных категориях китайского глагола // Труды ВИИЯ. № 1. Moskau, 1945. S. 41–47.
 О частях речи в китайском языке // Труды ВИИЯ. № 3. Moskau, 1946. S. 77–92.
 Учебник китайского языка / Военное издательство Министерства Вооруженных Сил СССР. Moskau: Военный институт иностранных языков. 1946.
 Китайско-русский словарь. Около 65 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Moskau: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1952.
 Китайско-русский словарь. Более 70 000 слов и выражений. Moskau: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.
 Вьетнамско-русский словарь / Từ điển Việt-Nga (mit Vũ Dăng Ất), 2 Bände. Moskau: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961.
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Около 250 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Moskau: ГРВЛ, 1983–1984.

Literatur 
 Н. Н. Коротков: Памяти Ильи Михайловича Ошанина // Народы Азии и Африки. 1983. № 2. — S. 217–218. ISSN 0130-6995.

Weblinks 
 В. М. Алпатов: Оша́нин (Большая российская энциклопедия)

Sinologe
Sprachwissenschaftler
Lexikograf
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1900
Gestorben 1982
Mann